Hildwein ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hildwein (1759–1833), österreichischer Baumeister
 Alois Hildwein (1789–1828), österreichischer Architekt
 Laurent Joseph Hildwein (1877–1947), deutscher Lehrer, Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags